Hirte bezeichnet
 Hirte, eine Person, die Nutztiere hütet
 Hirte (NAK), eine Amtsstufe in der Neuapostolischen Kirche, siehe Neuapostolische Kirche #Amtshierarchie und Beauftragung

Hirte ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Hirte (* 1976), deutscher Politiker (CDU)
 Friedrich Wilhelm Albert Hirte (1833–1898), deutscher Bankier
 Georg Hirte (* 1960), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Heribert Hirte (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Klaus Hirte (1937–2002), deutscher Opernsänger
 Michael Hirte (* 1964), deutscher Mundharmonikaspieler
 Rolf Hirte (1941–2012), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Der gute Hirte
 Hirten (Begriffsklärung)
 Hirt